GCA steht für:

 Gas Connect Austria GmbH, ein Gaspipeline-Betreiber
 GCA (Basen-Triplett) zum Kodieren der kanonischen Aminosäure Alanin, siehe zum Verständnis Genetischer Code
 GCA Games Convention Asia
 Général de corps d'armée, Generalsrang entsprechend dem deutschen Generalleutnant
 Geochimica et Cosmochimica Acta, wissenschaftliches zweiwöchentliches Peer-Review-Journal von Elsevier
 Global Coalition for Africa
 Green Communities Association
 Ground Controlled Approach, in der Luftfahrt ein radargesteuertes, bodengeführtes Blindlandeverfahren
 Guacamayas Airport (IATA-Code), Flughafen von Guacamayas (Boyacá), Departamento de Boyacá, Kolumbien
 Guatemala (Autokennzeichen)
 Gun Control Alliance
 Gun Control Act 1968

Abkürzung